Natjecanje tenisačica u pojedinačnoj kategoriji odn. singlu održalo se u sklopu Empire Slovak Opena 2015. u Trnavi od 4. do 10. svibnja. Braniteljica naslova u pojedinačnoj konkurenciji bila je Anna Karolína Schmiedlová, ali je zbog ozljede odustala od natjecanja. U finalu utrnira pobijedila je Crnogorka Danka Kovinić, pobijedivši u finalu Margaritu Gašparjan sa 7:5 i 6:3.

Nositelji 
  Tereza Smitková (četvrtfinale)
  Aleksandra Krunić (četvrtfinale)
  Klára Koukalová (prvo kolo)
  Timea Babos (prvo kolo)
  Evgenija ROdina (prvo kolo)
  Yanina Wickmayer (drugo kolo)
  Zhang Shuai (prvo kolo)
  Anna-Lena Friedsam (prvo kolo)

Glavni ždrijeb

Izvori

Vanjske poveznice 
 Glavni ždrijeb 

Međunarodna športska natjecanja u Slovačkoj
Međunarodna teniska natjecanja
Tenis u Slovačkoj